J88 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Strawberry Field Observatory, di Southampton